Пеляк Петро Іванович (1950—2020) — український господарник, меценат, громадський діяч.